Ostatnia godzina (Tiempo Final, 2007) – kolumbijski serial telewizyjny nadawany przez stację Fox od 24 października 2007 r. W Polsce nadawany przez stację FoxLife od 8 sierpnia 2009 r. Producentem serialu jest Twentieth Century Fox w Kolumbii.

Opis fabuły 
Serial opowiada o codziennych wydarzeniach, których bieg zmienia się niespodziewanie, stawiając bohaterów w zaskakujących i trudnych sytuacjach.

Obsada 
 Diego Cadavid jako Almeida 
 Marlon Moreno jako Debrase 
 Cristina Umaña jako Caro  
 Salvador del Solar jako Benitez 
 Víctor Mallarino jako Diego 
 Roberto Escobar jako Bruno 
 Patricia Ercole jako Ana 
 Luis Fernando Hoyos jako Pato 
 Jean Paul Leroux jako Gustavo 
 Julián Román jako Inspektor Morales 
 Ivonne Montero jako Mirta  
 Héctor Suárez Gomiz jako El plomero 
 Manuel José Chávez jako Hector Herrera 
 Jairo Camargo jako Salvador 
 Héctor García jako Pijak 
 Flora Martínez jako Alejandra 
 Andrea Montenegro jako Claudia  
 Miguel Rodarte jako Sergio 
 Edgardo Román jako Komisarz Rodriguez 
 Fabio Rubiano jako Acosta  
 Juan Pablo Shuk jako Carlos

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kolumbijskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2009